Enhet kan syfta på:

 Enhet – en militär organisation för en viss uppgift, se Förband (militär)
 Enhetsstat – en stat som bara består av en statlig enhet med gemensam lagstiftning
 Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten
 SI-enhet – de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet
 Procentenhet – ett begrepp som används för att uttrycka den aritmetiska differensen av två procenttal
 Promilleenhet – ett begrepp som används för att uttrycka den aritmetiska differensen av två promilletal

Matematik
 I elementär matematik förutsätts ofta existensen av ospecificerade enheter, bland annat längdenhet (l.e.) och ytenhet eller areaenhet (a.e.).
 I högre matematik används ofta enhet som synonymt med enhetselement eller neutralt element, men ibland i stället i betydelsen inverterbart element.

Politik
 Enhet (Lettland) – ett liberalkonservativt parti i Lettland
 Enhet (parti) – ett svenskt politiskt parti, grundat 1990
 Enhet (Ryssland) – ett tidigare politiskt parti i Ryssland